Toponimy
 Kefar Cewi Sitrin
 Majan Cewi
 Nir Cewi
 Ramat Cewi
 Sede Cewi
 Tirat Cewi

 Ludzie o imieniu Cewi
 Cewi Cur
 Cewi Jehuda
 Cewi Laron
 Cewi Nir
 Cewi Rawner
 Cewi Rosen
 Cewi Zamir
 Cewi Zimmerman
 Dawid-Cewi Pinkas
 Mosze-Cewi Nerija
 Uri-Cewi Grinberg

 Ludzie o nazwisku Cewi
 Jicchak Ben Cewi
 Ronen Har-Cewi
 Szabetaj Cewi
 Towa Ben Cewi